Gheorghe Mărdărescu se poate referi la:
 Gheorghe Mărdărescu, un general din Armata Română
 Gheorghe Mărdărescu, un fotbalist și antrenor de fotbal român